Ле́стер Дорр (; ) — американский актёр театра, кино и телевидения, менее известен как актёр озвучивания. Прославился тем, что за свою карьеру (1930—1975) сыграл роли в более чем 500 фильмах и сериалах (в подавляющем большинстве случаев в эпизодических ролях без указания в титрах).

Биография 
Гарри Лестер Дорр родился 8 мая 1893 года в городе Кембридж (штат Массачусетс, США). Отец — Эдвард Питер Дорр, мать звали Мэри, у Гарри было десять сиблингов, он был старшим. Вскоре после рождения Гарри семья переехала в город Линн в том же штате, где отец нашёл работу сапожником. К 1900 году семья Дорров, к тому времени заметно увеличившаяся, переехала в Бостон. В 1917 году Гарри зарегистрировался на призывном пункте, так как США вступили в Первую мировую войну. Он указал, что проживает в Чикаго, а его профессия — «театральный продюсер». Впрочем, самоидентификация Дорра как продюсера была, скорее всего, юношеским преувеличением или нереализованным намерением, поскольку не было найдено никаких бумаг, которые хотя бы упоминали его в этом качестве.

Во второй половине 1920-х годов Дорр жил в Нью-Йорке, играл в театрах, в том числе дважды появился в бродвейских постановках.

Согласно переписи населения 1930 года, Лестер Дорр жил в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), работал «актёром кинофильмов», проживал в арендуемом доме со своей женой и тёщей. В 1933 году одним из первых вступил в Гильдию киноактёров.

Первая достоверная информация о ролях Дорра в кино относится к 1930 году. Он стал весьма успешным актёром эпизодических ролей, хорошо играл самых разнообразных персонажей — газетных репортёров, гостиничных клерков и коридорных, водителей такси и грузовиков, продавцов, полицейских, военных, официантов и барменов, офисных работников, лифтёров, банковских служащих, ковбоев, , заключённых, железнодорожных служащих, сотрудников больниц. Только за 1930-е годы Дорр появился в более чем 250 фильмах, в среднем играя разные роли в разных фильмах каждые две недели в течение десяти лет подряд. За 1940-е годы он появился в примерно 140 лентах. В 1950-х годах Дорр стал сниматься в «большом кино» намного реже (примерно 45 картин за десятилетие), так как начал играть роли в телесериалах и телефильмах. В 1960-х годах актёр снялся всего в пяти кинофильмах, а в 1969 году завершил свою карьеру (не считая небольшой роли в картине 1975 года «»).

Лестер Дорр скончался 25 августа 1980 года в Лос-Анджелесе от естественных причин (актёру было 87 лет). Его тело было кремировано, а прах развеян над океаном.

Личная жизнь
28 июня 1920 года Дорр женился на девушке по имени Грейс Л. Пэйнтер. Брак продолжался шесть десятилетий до самой смерти актёра в 1980 году.

Бродвейские роли 
 1927 — Дела Руфуса Лемэра / Rufus LeMaire's Affairs — картёжник / коридорный / управляющий / капитан / мистер Грей / миллионер
 1928—1929 —  / The New Moon — капитан Дежан

Избранная фильмография

Широкий экран 
Кинофильмы и киносериалы

В титрах указан 
 1937 —  / Criminals of the Air — «Курок»
 1937 —  / Hollywood Cowboy — Джо Гарви, пилот
 1940 —  / Sailor's Lady — помощник казначея
 1942 —  / The Secret Code — Отто Сталь (в 6—8 сериях)
 1943 —  / The Masked Marvel — репортёр (в 1-й и 12-й сериях)
 1944 —  / Enemy of Women — Хануссен
 1950 — Зыбучий песок / Quicksand — «Лысый», ювелир
 1950 — Человек с марсианского летающего диска / Flying Disc Man from Mars — Крейн (в 7-й и 11-й сериях)
 1954 — Убийцы из космоса / Killers from Space — дежурный по станции
 1975 —  / At Long Last Love — швейцар

В титрах не указан

Телевидение

В титрах указан 
 1952 —  / The Lone Ranger — Моли Сандерс (в эпизоде )
 1952 — Дни в Долине Смерти / Death Valley Days — Сэм Портер (в эпизоде She Burns Green)
 1952—1953 —  / Adventures of Superman — разные роли (в )
 1953—1954 —  / The George Burns and Gracie Allen Show — разные роли (в )
 1955, 1959 —  / The Millionaire — судебный клерк (в 2 эпизодах)
 1956 —  / Wire Service — официальный представитель аэропорта (в эпизоде Hideout)
 1958 —  / Tombstone Territory — бармен (в эпизоде Doc Holliday in Durango)
 1958 —  / Tales of Wells Fargo — Люк, телеграфист (в эпизоде )
 1959 —  / General Electric Theater — барабанщик (в эпизоде The Family Man)
 1959 —  / Alcoa Theatre — покупатель (в эпизоде Another Day, Another Dollar)
 1960 —  / Bat Masterson — клерк (в эпизоде Six Feet of Gold)
 1960 —  / Wanted Dead or Alive — Уилл Грей (в эпизоде The Pariah)
 1960 —  / Bachelor Father — пляжный инспектор (в эпизоде Bentley and the Beach Bum)
 1961—1962 — Программа Джека Бенни / The Jack Benny Program — размышляющий муж (в 3 эпизодах)
 1964 —  / Burke's Law — дворецкий (в эпизоде )
 1964—1965 — Перри Мейсон / Perry Mason — разные роли (в 3 эпизодах)
 1965 —  / Dr. Kildare — мистер Бенсон (в эпизоде )
 1966 — Зелёные просторы / Green Acres — мистер Коллинз (в эпизоде )

В титрах не указан 
 1954, 1959 —  / Father Knows Best — игрок в покер (в 2 эпизодах)
 1955—1956 —  / Cheyenne — гостиничный клерк (в )
 1956—1960 —  / The Life and Legend of Wyatt Earp — разные роли (в 13 эпизодах)
 1957 — Я люблю Люси / I Love Lucy — пассажир поезда (в эпизоде Lucy and the Loving Cup)
 1958 —  / Trackdown — доктор (в эпизоде Trapped)
 1959 —  / Man with a Camera — владелец закусочной (в эпизоде Black Light)
 1959—1960 —  / Lawman — Чарли, гостиничный клерк (в 4 эпизодах)
 1960 —  / The Untouchables — бухгалтер (в эпизоде )
 1960 —  / Shirley Temple's Storybook — Альфред Поттер (в эпизоде The Reluctant Dragon)
 1961 —  / Bronco — портной (в эпизоде The Harrigan)
 1963 —  / Dennis the Menace — служащий Департамента лесного хозяйства (в эпизоде )

Озвучивание 
 1932 —  / Just Dogs — собаки
 1934 — Странные пингвины / Peculiar Penguins — певец

Примечания 

Киноактёры США
Люди, чей прах был развеян